— navio da Marinha Real Britânica lançado em 1765
  — navio da Marinha Real Britânica lançado em 1794
  — navio da Marinha Real Britânica lançado em 1805
  — navio da Marinha Real Britânica lançado em 1860
  — navio da Marinha Real Britânica lançado em 1902
  — navio da Marinha Real Britânica lançado em 1939
  — navio da Marinha Real Britânica lançado em 2017

Desambiguação